Western University (Illinois)
 Western University (Kansas)